Culpable es el título de una canción que puede pertenecer a cualquiera de los siguientes artistas:
 Culpable (canción de Belinda): una canción de la cantante española Belinda.
 Culpable (canción de Camilo): una canción del cantante colombiano Camilo Echeverri.
 Culpable (canción de Héroes del Silencio): una canción del grupo español Héroes del Silencio.